Масловичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Масловичи — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Масловичи — деревня в Минском районе Минской области.